Tajov (Mađarska)
Tajov (Slovačka)